Корбалан () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Корбалан — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон.